Филип Энтони Мэр Хилд (; род. 25 августа 1944, Нью-Рошелл, США) — американский актёр, известный ролью Фредерика Чилтона, врача Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят» и в «Красном драконе»

Личная жизнь 
Хилд родился в городе Нью-Рошелл штата Нью-Йорк, в семье литературного редактора. Он учился в Университете штата Мичиган, который окончил в 1971 году. Хилд живёт в , штат Орегон со своей женой Робин и дочерью Зоей, регулярно выступает в спектаклях на . Во время сезона 2010 года Хилд сыграл роль Шейлока, богатого еврея, в шекспировском Венецианском купце.

Карьера 
Хилд активно работал на Бродвее и был дважды номинирован на Премию Тони за свою работу в мюзикле Anything Goes (1988) и в спектакле  (1995) .

Стал известен широкой аудитории после исполнения роли директора института, доктора Фредерика Чилтона в фильме «Молчание ягнят» (1991). В 2002 году сыграл эту же роль в логическом приквеле «Молчания ягнят» — фильме «Красный дракон». После сыгранных ролей Фредерика Чилтона признался, что играть на экране одни и те же роли скучно, и предпочёл съёмкам в кино работу на сцене театра.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета штата Мичиган